Arnold kan syfta på:

 Arnold – ett mansnamn samt personer med namnet
 Arnold (auktor) – flera auktorer
 Arnold (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Arnold (musikal) – en musikal av Harvey Fierstein
 Arnold (månkrater) – en liten nedslagskrater på månen
 Arnold GmbH – en tysk modelltågstillverkare

Geografi
 Arnold, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Arnold, Nottinghamshire – en stad i Nottinghamshire, England
 Arnold, Missouri – en stad i Jefferson County, USA
 Arnold, Pennsylvania – en stad i Pennsylvania, USA

Personer
 Arnold – ett mansnamn samt personer med namnet
 Arnold (efternamn) – ett germanskt efternamn samt personer med namnet
 Arnold (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer